Las siglas QC pueden referirse a:

 La provincia de Quebec, en Canadá.
 Quebec, capital de la anterior provincia.
 Ciudad Quezón o Quezon City, en Filipinas.
 Quality Center, un software de gestión de calidad.
 Quake Champions, un videojuego.